

Lokalizacje

Antarktyda 
 Mount Berlin – wulkan na Ziemi Marii Byrd

Kanada 
 Dawna nazwa miejscowości Kitchener

Niemcy 
 Berlin – stolica Niemiec
 Berlin (wschodni) – stolica NRD
 Berlin Zachodni – zachodnia część miasta w latach 1949–1990

Polska 
 Berlin – część wsi Harta w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów

Stany Zjednoczone 
 Park stanowy Berlin-Ichthyosaur – obejmuje m.in. opuszczone miasto o nazwie Berlin w stanie Nevada, w hrabstwie Nye
 Berlin – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Berlin – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Colquitt
 Berlin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Berlin – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Berlin – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Worcester
 Berlin – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Berlin – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Berlin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Berlin – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Berlin – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Berlin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Berlin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Berlin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Berlin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Berlin – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Berlin (ang. Berlin Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Berlin (ang. Berlin Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Berlin (ang. Berlin Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Berlin (ang. Berlin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Berlin (ang. Berlin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Berlin (ang. Berlin Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Berlin (ang. Berlin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Berlin (ang. Berlin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon

Rosja 
 Berlin – wieś w obwodzie czelabińskim

Ukraina 
 Berlin – wieś w obwodzie lwowskim

Inne 
 Berlin – zespół muzyczny
 Berlin – album Lou Reeda
 Berlin – album zespołu Reds
 Berlin 91 – zapis koncertu Iggy’ego Popa z 1991
 Berlin – komiks autorstwa Jasona Lutesa
 Berlin – komiks autorstwa Marvano
 Berlin – radziecki film z 1945
 SR 59 Berlin – skuter niemiecki

Okręty 
 SMS „Berlin” – niemiecki krążownik z okresu I wojny światowej i międzywojennego, typu Bremen
 „Berlin” – trałowiec marynarki NRD z okresu zimnej wojny, w służbie od 1957
 „Berlin – Hauptstadt der DDR” – fregata marynarki NRD z okresu zimnej wojny, w służbie od 1979 
 „Berlin” – niemiecki współczesny okręt zaopatrzeniowy, typu Berlin, w służbie od 2001

Osoby 
 Isaiah Berlin – brytyjski historyk
 Irving Berlin – amerykański kompozytor

Zobacz też 
 Alt-Berlin